Центри́зм — многозначный термин.

 Центризм (политика) — политическая позиция политического движения или группы, промежуточная между правыми и левыми движениями или группами, отказ от левого и правого радикализма, но и допускаются отклонения примером этого является: левоцентризм (социал-демократия) и правоцентризм.
Третий путь (центризм)
 Центризм — историческое название ряда политических движений и групп.
 К центризму относятся идеологии: Демократия и Третий путь (идеология).
 Центризм (марксизм) — идейно-политическое течение во 2-м Интернационале, пытавшееся занять промежуточное положение между реформистским и революционным направлениями. Отказывалось от социалистической революции и диктатуры пролетариата.
 Центризм (философия) — в постмодернистской философии — подчинение всех элементов некоторой системы всеобщему эквиваленту, занимающему выделенное положение, результат процесса «центрации» (например, «фоноцентризм», «логоцентризм», «фаллоцентризм»).